Старая Десна — топоним; общее название старого русла Десны

Озёра 
 Старая Десна — озеро в Козелецком районе Черниговской области (Украина)
 Старая Десна — озеро в Черниговском районе Черниговской области (Украина)
 Старая Десна — озеро в Николаевском сельсовете Менского района Черниговской области (Украина)
 Старая Десна — озеро на правом берегу Десны в Ушнянском сельсовете Менского района Черниговской области (Украина)
 Старая Десна — озеро на левом берегу Десны в Ушнянском сельсовете Менского района Черниговской области (Украина)
 Старая Десна — озеро в Слободском сельсовете Менского района Черниговской области (Украина)
 Старая Десна — озеро в Сосницком районе Черниговской области (Украина)
 Старая Десна — озеро в верхнем течении Десны Новгород-Северский района Черниговской области (Украина)
 Старая Десна — озеро в нижнем течении Десны Новгород-Северский района Черниговской области (Украина)

Реки 
 Старая Десна — приток Десны, река в Зазимском сельсовете Броварского района Киевской области (Украина)
 Старая Десна — приток Десны, река в Броварском и Вышгородском районах Киевской области (Украина)
 Старая Десна — рукав Десны, река в Козелецком районе Черниговской области (Украина)
 Старая Десна — приток Десны, река в Менском районе Черниговской области (Украина)